Hug I d'Arborea, senyor de Cervera i vescomte de Bas, nebot de Barisó I d'Arborea per part de la seva dona
 Hug I dels Baus (981-1060), fill de Pons el Jove pertanyent a la senyoria dels Baus, a Provença
 Hug I de Borgonya (1057 - Cluny, 1093), duc de Borgonya (1076-1079) 
 Hug I de Carcí (910 –961), comte de l'alt Carcí i vescomte de Comborn
 Hug I de Cardona Comte d'Empúries (1322-1325), vescomte de Cardona (1332-1334)
 Hug I d'Empúries (~965 - 1040), comte d'Empúries (991 -1040)
 Hug I de França (~ 940 - Les Juifs, prop de Chartres, 996), comte de París, duc de França (956 - 987), rei dels francs
 Hug I de Lieja, abat de l'abadia de Maximí de Trèveris i bisbe de Lieja i abat de Lobbes de 921 a 945
 Hug I el Negre (891 - 952), duc de Borgonya (923-952), comte de Varais i Ultra Saona, de Mâcon, d'Autun, comte i marquès de Provença el 936 i duc a Borgonya (923 -952)
 Hug I de Nordgau (?-940), comte de Hohenburg i Nordgau, a l'Ortenau i a l'Aargau
 Hug I de Roergue (986-1053), comte de Roergue (~1010-1053), amb drets feudals a Albi, Carcí, Nimes i Septimània (Gòtia)
 Hug I de Spoleto (~950 - Pistoia, 1001), marquès de Toscana (970 -1001), duc de Spoleto i marquès de Camerino (970-996) 
 Hug I de Vermandois o Hug de Vermandois (1053 - 1101), fill d'Enric I de França i la princesa Anna de Kíev 
 Hug Jofre I de Rocabertí, regent del vescomtat de Rocabertí (1229 - 1250)
 Hug Roger I de Pallars Sobirà (1322 - 1366), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1350 - 1366)